Натуральне число 2022
 2022 рік до нашої ери
 2022 рік нашої ери